Acanthocephalus može označavati:
 Acanthocephalus (Animalia), rod kukaša iz porodice Echinorhynchidae.
 Acanthocephalus (Plantae), biljni rod iz porodice Asteraceae.